Lake Thomson ist der Name folgender Seen:

 Lake Thomson (Neuseeland), in der Region Southland, Neuseeland

Stausee:
 Thomson-Talsperre, ein Stausee im Bundesstaat Victoria, Australien